Конституционный референдум на острове Бонайре, входящем в состав Нидерландских Антильских островов, был первоначально назначен на 15 января 2010 года. Он должен был ответить на вопрос — войдёт ли остров в состав Нидерландов в качестве муниципалитета или отношения с метрополией приобретут статус свободной ассоциации. Позднее он был перенесен на 26 марта 2010 года, а затем отменен по решению губернатора.

Нидерландские Антильские острова прекратят своё существование 10 октября 2010 и войдут в состав Нидерландов в качестве муниципалитетов. Однако жители острова могут выбрать статус свободной ассоциации.

Нидерланды заявили, что не приветствуют референдум, считая, что это единственное препятствие для интеграции. Также королевство приостановило текущие платежи на остров.

Результаты референдума 

Бонайре
Референдумы 2010 года
Конституционные референдумы